Farran est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Farran (1791-1872), homme politique français ;
 Dominique Farran (1947-2019), animateur de radio et journaliste français ;
 George Philip Farran (1876-1949), zoologiste irlandais ;
 Issey Nakajima-Farran (né en 1984), footballeur canadien ;
 Jacques Farran (1928-1999), homme politique français ;
 Jean Farran (1920-1998), journaliste français ;
 Oriol Lozano Farrán (né en 1981), footballeur espagnol ;
 Rafael Font Farran (1912-2003), homme politique et journaliste espagnol ;
 Sébastien Farran (né en 1971), manager d'artistes.
 Aline Farran (née en 1972), dite Lady Laistee, rappeuse française.